Гюйон ():
 Мадам Гюйон (1648—1717) — французский мистик.
 Клод Гюйон (1773—1834) — французский бригадный генерал.
 Феликс Гюйон (1831—1920) — французский уролог.